D. Afonso (Elvas, 19 — 23 de Julho de 1382) foi filho de D. Fernando I de Portugal e de D. Leonor Teles de Menezes.

Nasceu na alcáçova do Castelo de Elvas, por ocasião de o monarca português se ter deslocado àquela vila com sua esposa e com o seu conselho, por altura da III Guerra Fernandina em que se envolvera com João I de Castela.

Viria a falecer com apenas quatro dias de vida, correndo histórias várias sobre a sua morte. Uns dizem que se ficou a dever ao tempo abafado que se fazia sentir no Alentejo em pleno Verão; outros (como relata o cronista oficial e guarda-mor da Torre do Tombo, Fernão Lopes) diziam que o rei D. Fernando, suspeitando da infidelidade da sua esposa, julgara que o infante era filho do conde de Ourém, João Fernandes Andeiro (que era voz pública ser amante da rainha), e teria, por isso, movido pela raiva, sufocado o jovem D. Afonso no berço. O cronista afirma ainda que a Corte só se vestiu de luto para não chocar o rei, visto que a maior parte dos cortesãos achava que Afonso não seria filho d'el-rei.

Com a morte do infante, voltava a ser herdeira a única filha lídima e sobreviva do rei, D. Beatriz, então com nove anos de idade, a qual se casaria com o rei de Castela em Maio do ano seguinte, prenunciando, assim, o início da crise de 1383-1385.

Infantes de Portugal
Casa da Borgonha (Portugal)